Канева (итал. Caneva) — многозначный термин.

 Канева — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.

 Канева, Далма (род. 1994) — итальянская спортсменка, борец вольного стиля. 
  (1813—1865) — итальянский фотограф.
 Канева, Ирина Трофимовна (1935—2020) — советский и российский языковед, исследователь шумерского языка, доктор филологических наук (1998), сотрудник ИВ РАН (1957—2013).
 Канева, Карло (1845—1922) — итальянский генерал.

См. также 
Канев